Иштван или Стефан (, ; ) — герцог Славонии, принц Венгерско-хорватской унии, штатгальтер Трансильвании, Славонии, Далмации и Хорватии.

Биография 
Представитель Анжуйской династии Капетингов. Иштван был членом династически старшей (происходила от Карла Мартелла, старшего из сыновей Карла II Неаполитанского) линии Анжу-Сицилийского дома, отказавшейся от неаполитанского престолонаследия ради венгерской короны.

Младший из пяти сыновей короля Венгрии и Хорватии Карла I Роберта (1310—1342) и его третьей жены Елизаветы Польской (1305—1380), дочери Владислава Локетка и Ядвиги Великопольской. Младший брат короля Венгрии (1342—1382) и короля Польши (1370—1382) Людовика I Великого, а также принца Андрея Венгерского, герцога Калабрийского, супруга Джованны I королевы Неаполитанского королевства.

В 1347 году венгерский двор переехал из Вышеграда в Буду.

В 1349 году, как владыка Спиша и Шариша основал свой собственный двор. Его старший брат король Людовик I Великий в 1350 году отправился в Неаполь, чтобы отомстить за насильственную смерть брата Андрея Венгерского, герцога Калабрийского. Иштван и его мать некоторое время были регентами Венгерского королевства.

По возвращении Людовик I Великий назначил Стефана штатгальтером Трансильвании, в 1351 — Далмации и Хорватии. В 1353 году он стал герцогом Славонии. Политическая роль Иштвана была, тем не менее, незначительной.

Самая древняя часть Будайской крепости, будущей резиденции венгерских королей в Будапеште — башня Стефана, была построена в XIV веке герцогом Стефаном (Иштваном) и носит ныне его имя.

Принял участие в сербской кампании, где и умер в результате эпидемии в 1354 году.

Семья 
С 1351 года состоял в браке с Маргаритой Баварской, дочерью императора Священной Римской империи Людовика IV, с которой имел двоих детей: Елизавету и Яноша Славонийского (1354—1360).

Его сыну сначала позволили унаследовать имущество и титулы отца, но позже это решение было отменено.

Предки

Примечания

Литература 
 Engel, Pál (2005). Realm of St. Stephen: A History of Medieval Hungary. I.B.Tauris. p. 157. ISBN 185043977X.
 Dąbrowski Jan, Andegawenowie węgierscy, w: Ostatnie lata Ludwika Wielkiego. 1370-1382, Kraków 2009.
 Kontler László, The Angevin monarchy, w: A History of Hungary, New York 1999.

Анжу-Сицилийский дом
Дворянство Венгрии
История Венгрии
История Хорватии
История Трансильвании
Герцоги